Doyle House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Doyle House (Harris County, Texas), NRHP-Nr. 84003973
 Doyle House (Travis County, Texas), NRHP-Nr. 73001975